Sei unità della Armada de la República Argentina hanno portato il nome di ARA La Argentina o semplicemente La Argentina

  – fregata a vela varata nel 1816 e radiata nel 1822
  – goletta a vela varata nel 1828 e perduta in combattimento nel 1829
  – brigantino a palo varato nel 1865 e radiato nel 1871
  – fregata e nave scuola varata nel 1884 e radiata nel 1900
  – incrociatore leggero varato nel 1937 e radiato nel 1974
  – cacciatorpediniere della classe Almirante Brown, varato nel 1981 e ancora in servizio